Андонов — болгарская фамилия; имеет женскую форму Андонова. Известные носители:

 Андонов, Атанас Василев (род. 1955) — болгарский спортсмен.
 Андонов, Иван (1854—1937) — болгарский революционер.
 Андонов, Иван Асенов (1934—2011) — болгарский актёр и кинорежиссёр.
 Андонов, Методи (1932—1974) — болгарский кинорежиссёр.

Андонова 
 Андонова, Людмила Грудева (род. 1960) — болгарская спортсменка.
 Андонова, Наташа (род. 1993) — македонская футболистка, атакующий полузащитник клуба «Барселона», капитан сборной Македонии.